Алекса́ндр Алекса́ндрович Я́ковлев:
 Яковлев, Александр Александрович (1879—1951) — советский архитектор.
 Яковлев, Александр Александрович (1891—1946) — преподаватель, ректор ННГУ в 1943—1946 годах.